Дмитрий Баландин:
 Баландин, Дмитрий Игоревич (род. 1995) — казахстанский пловец.
 Баландин, Дмитрий Владимирович (род. 1957) — российский учёный-механик.